Алыбаев — тюркская фамилия. Известные носители:
 Алыбаев, Айбек — президент Федерации футбола Киргизской республики.
 Алыбаев, Арипбай Алыбаевич (род. 1926) — казахский советский государственный и партийный деятель.
 Алыбаев, Бейшен Алыбаевич (род. 1925) - кыргызский государственный деятель.
 Алыбаев, Мидин (1917—1959) — киргизский поэт, переводчик и драматург, сатирик, журналист.